Флаг Татарста́на, наряду с гербом и гимном, является государственным символом Республики Татарстан.

Флаг утверждён Постановлением Верховного Совета Республики Татарстан № 1314-XII от 29 ноября 1991 год и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 378. В настоящее время правила использования Государственного флага регламентируются Законом «О государственных символах Республики Татарстан».

Описание 
«Государственный флаг Республики Татарстан представляет собой прямоугольное полотнище с горизонтальными полосами зелёного, белого и красного цветов. Белая полоса составляет 1/15 ширины флага и расположена между равными по ширине полосами зелёного (кобальт зелёный светлый) и красного (кадмий красный светлый) цветов. Зелёная полоса наверху. Соотношение сторон флага — 1:2».

Цвета Государственного флага Республики Татарстан означают:
 зелёный — зелень весны, цвет ислама, возрождение;
 белый — цвет чистоты;
 красный — зрелость, энергия, сила, жизнь.

По другой версии, зелёный цвет означает этнических татар, проживающих в республике, а красный цвет — русских. Белая полоса символизирует мир и согласие между ними.

Автором флага является народный художник Республики Татарстан, лауреат Государственной премии имени Г. Тукая Тавиль Хазиахметов.

История

Флаг Казанского ханства 

В книге голландского историка Карла Алярда, изданной в Амстердаме в 1705 году и переведённой на русский язык в 1709 году, изображены два флага «царя Татарии»:

Историчность данных флагов некоторые исследователи ставят под сомнение.

В книге П. Люкс-Вурма «Знамёна ислама» (P.Lux-Wurm, «Les drapeaux de l’Islam») приведён рисунок «флага Казанского ханства XV века».

Кроме того, Люкс-Вурм сообщает о том, что военные знамёна татар представляли собой древки, украшенные конскими хвостами.

Казанская губерния 

Казанская губерния, как и любая другая губерния Российской империи, не имела своего собственного флага. Герб же губернии был утверждён 8 декабря 1856 года. Описание герба: «В серебряном щите черный коронованный дракон, крылья и хвост червленые, клюв и когти золотые; язык червленый. Щит увенчан Императорской короной и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентой».

Флаг штата Идель-Урал 

В январе 1918 года II съездом мусульман Внутренней России и Сибири в Уфе на территории Казанской и Уфимской губерний был провозглашён автономный Урало-Волжский штат (или Урал-Идель-Штат, от названия исторического региона Идель-Урал,  — Волга) и создан Всероссийский Мусульманский Военный Совет. Флаг Урало-Волжского штата представляет собой голубое полотнище с изображением тамги (родового знака у аланов, тюркских и некоторых других народов) на нём. В апреле 1918 года, после заключения Брестского мира, государство было ликвидировано войсками Красной Армии, хотя в июле, совместно с мятежными чехами, татары восстановили Национальную Администрацию УВШ. В конце 1918 года, войска ВМВС вошли в армию Колчака как 16-й татарский полк.

Во время Великой Отечественной войны в составе сил нацистской Германии воевал легион «Идель-Урал», состоявший из представителей поволжских народов (татары, башкиры, марийцы, мордва и т. д.), однако его бойцы носили нашивки с эмблемой, сильно отличающейся от флага одноимённого государства.

Флаги Татарской АССР 

27 мая 1920 года была образована Татарская Автономная Социалистическая Советская Республика в составе РСФСР (слово «автономная» в названии тогда часто опускали). В проекте конституции ТССР 1926 года флаг описывается так:

По Конституции 1937 года флагом Татарской АССР было красное полотнище с золотыми надписями в углу у древка: 

В 1954 году флаг РСФСР изменился: у древка появилась голубая вертикальная полоса шириной в 1/8 длины полотнища, в верхней части у древка звезда и серп и молот. Флаг ТАССР отличался только наличием надписи «ТАССР» под эмблемой. После введения внеочередной IX сессией ВС ТАССР 9-го созыва 31 мая 1978 года новой Конституции — «Татарская АССР» (в две строки). Флаг закреплён статьёй 158 Конституции:

Положение о флаге ТАССР утверждено 1 июня 1981 года.

Современность 
30 августа 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Татарстана. Сначала из названия республики исключили слово «автономная», а 7 февраля 1992 года государство стало официально называться «Республика Татарстан». До принятия нового национального флага, популярностью пользовался флаг Татарского общественного центра, состоящий из изображения белых полумесяца и звезды на диагонально разделённом зелёно-красном биколоре (реже попадались варианты с горизонтальным расположением цветов). Свои проекты флага представили художники Р. Нугманов, А. Мухаметшин (зелёно-жёлто-красный триколор) и другие.

Для разработки новой государственной символики была создана специальная комиссия. Она работала около года. В августе 1991 года Верховный Совет республики одобрил варианты герба и флага. Флаг состоял из красного полотнища и двух узких вертикальных полос у древка: синей, с красной звездой и белым полумесяцем, и белой (проект Т. Хазиахметова). Красная звезда символизировала советский этап истории Татарстана, полумесяц — ислам. Цвета полотнища почти точно повторяли старый флаг ТАССР. Проект был опубликован в газете «Советская Татария», однако окончательно он так и не был утверждён.

Похожие флаги

См. также 
 Герб Республики Татарстан
 Гимн Республики Татарстан

Примечания

Литература

Ссылки 
 Закон Республики Татарстан от 14 июля 1999 № 2284 «О государственных символах Республики Татарстан»;
 История флага Татарстана;
 флаг Татарстана на сайте Flags of the World;
 Национальная библиотека Республики Татарстан: Флаги Татарстана.